Rare birds (roman), boek van Edward Riche uit 2001
 Rare birds (film), Canadese comedy-/dramafilm uit 2001, geregisseerd door Sturla Gunnarsson op basis van bovengenoemde roman.
 Rare Birds (Hoelderlin), muziekalbum uit 1977 van de Duitse folkrockband Hoelderlin
 Rare Birds (Jonathan Wilson), muziekalbum uit 2018 van Jonathan Wilson